Argenta (DC Comics) - personagem dos quadrinhos

Localidades 

Argenta (Illinois)
Argenta (Nevada)

Argenta (Ferrara)

Desambiguação